Al-Qods ou Al-Quds, translittération de l’arabe  (littéralement le saint), est un nom propre de Jérusalem. Il est présent dans la dénomination de divers noms, lieux et organisations de culture palestinienne, arabe ou islamique.

Il se retrouve dans la dénomination de certains lieux et événements directement liés à la ville internationale de Jérusalem :
 l’université al-Qods, université palestinienne de Jérusalem ;
 la journée mondiale d’Al-Quds, événement annuel d’initiative iranienne de protestation contre la présence israélienne à Jérusalem.

Il est également présent dans plusieurs noms qui, sans être directement liés à Jérusalem, y font référence :

 organes de presse
 Al-Quds, un quotidien d’information diffusé dans les territoires palestiniens ;
 Al-Quds al-Arabi, un quotidien d’information écrit en arabe à visée panarabe ;

 forces paramilitaires
 la force Al-Qods, unité militaire non conventionnelle iranienne ;
 les brigades Al-Qods, organisation terroriste du jihad islamique palestinien ;
 Sarayat al-Qods, un groupe rebelle salafiste jihadiste syrien renommé Jound al-Aqsa ;

 plusieurs mosquées, dont notamment
 la mosquée Al-Qods de Bouira en Algérie ;

 plusieurs odonymes, notamment dans des pays du monde arabo-musulman.

Le nom est également celui proposé pour une nouvelle capitale palestinienne dans le plan de paix américain de janvier 2020 pour le conflit israélo-palestinien.